Појам Фаланга може да се односи на:

 Хоплитска фаланга, војна формација која је коришћена у древној Грчкој
 Македонска фаланга, војна формација која је коришћена у македонској војсци
 Фаланга (анатомија), кост шаке или стопала
 Фаланга (Либан), политичка партија у Либану
 Фаланга (Шпанија), политичка странка у Шпанији